Николай Иванович Иванов (1894—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) (1933—1934).

Биография 
Родился в г. Боровичи Новгородской губернии. Член РСДРП(б) с апреля 1917 г.

Согласно анкете, образование — домашнее. До революции работал в Петрограде на резиновом производстве.

Послужной список:
 апрель-июль 1918 агитатор-организатор в Днепровском партизанском отряде, которым командовал Николай Щорс;
 июль 1918 — апрель 1919 председатель пограничного ЧК станции Унеча Юго-Западной железной дороги Черниговской губернии, председатель Унечской ЧК, председатель Унечского комитета РКП(б) (Черниговская губерния);;
 апрель 1919 — февраль 1920 председатель Клинцовского укома РКП(б) Черниговской губернии.
 февраль 1920 — февраль 1921 председатель Почепского уездного ревкома Черниговской губернии;
 август 1921 — январь 1923 гг. председатель Клинцовского уездного исполкома Гомельской губернии;
 с 1926 г. на Дальнем Востоке;
 1927 ответственный секретарь Николаевского-на-Амуре окружкома ВКП(б);
 1929 — август 1930 ответственный секретарь Зейско-Алданского окружкома ВКП(б);
 март 1930 — ноябрь 1932 ответственный секретарь Сахалинского окружкома ВКП(б);
 ноябрь 1932 — апрель 1933 председатель Организационного бюро Дальне-Восточного краевого комитета ВКП(б) по Сахалинской области
 январь 1933 — апрель 1934 первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б);
 до декабря 1937 начальник Дальне-Восточного территориального управления Главного управления Северного морского пути при СНК.

Делегат IX, X и XI Всероссийских съездов Советов и II съезде Советов СССР, на IX Всероссийском съезде Советов был избран членом ВЦИК. Делегат XVI Всесоюзной партийной конференции и XVII съезда ВКП(б).

Арестован 25.12.1937. Расстрелян во Владивостоке 25.04.1938.

Решением Унечского горсовета в 1960-е годы в его честь переименовали бывшую Линейную улицу.

Источники 
 https://libinfo.org/index/index.php?id=27051
 https://all-decoded.livejournal.com/525431.html
 http://encsakhalin.su/object/1804576116?lc=ru
 https://web.archive.org/web/20181212173106/http://www.knowbysight.info/III/06434.asp
 https://museum-unecha.ucoz.net/publ/issledovanija/iz_istorii_unechskogo_rajona/grazhdanskaja_vojna_nikolaj_shhors_chast_2/5-1-0-112
 http://www.radimich.narod.ru/history_Ivanov.htm

Первые секретари Сахалинского обкома КПСС
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году